Žleby bezeichnet mehrere Objekte in Tschechien:

 Žleby, Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Žleby, Ortsteil von Strhaře, Okres Brno-venkov
 Naturdenkmal Žleby bei Zálesí, Okres Znojmo

 Andělské Žleby, Ortslage von Loučná nad Desnou, Okres Šumperk
 České Žleby, Ortsteil von Stožec, Okres Prachatice

siehe auch
 Žleb